Neuilly (Eure)
Neuilly (Nièvre)
Neuilly (Yonne)
in samenstellingen:
Neuilly-en-Donjon, Allier
Neuilly-en-Dun, Cher
Neuilly-en-Sancerre, Cher
Neuilly-en-Thelle, Oise
Neuilly-en-Vexin, Val-d'Oise
Neuilly-la-Forêt, Calvados
Neuilly-le-Bisson, Orne
Neuilly-le-Brignon, Indre-et-Loire
Neuilly-le-Dien, Somme
Neuilly-le-Réal, Allier
Neuilly-lès-Dijon, Côte-d'Or
Neuilly-le-Vendin, Mayenne
Neuilly-l'Évêque, Haute-Marne
Neuilly-l'Hôpital, Somme
Neuilly-Plaisance, Seine-Saint-Denis Nocéens 
Neuilly-Saint-Front, Aisne
Neuilly-sous-Clermont, Oise
Neuilly-sur-Eure, Orne
Neuilly-sur-Marne, Seine-Saint-Denis Nocéens
Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine  Neuilléens
Neuilly-sur-Suize, Haute-Marne

Vacognes-Neuilly, Calvados